Правила моей кухни () — австралийское реалити-шоу, выходящее на телеканале Seven Network, своеобразное продолжение My Restaurant Rules. В России выходит на телеканале Sony Entertainment Television. Тема шоу — кулинария. Ведущие — Пит Эванс и Ману Фидель. Участники соревнуются друг с другом, создавая лучшее блюдо или несколько блюд в определённое ведущими время, из определённых продуктов и на определённую тему. Приготовленное ими меню оцениваются судьями. Каждую неделю одна команда выбывает.
Победители получают приз в размере $250 000.

Обзор сезонов

Интернациональный показ

Награды и номинации

Примечания 

Реалити-шоу
Программы телеканала «Ю»